Грушевка и Грушёвка — топоним:

Белоруссия 
 Грушевка — микрорайон Минска
 Грушевка — станция Московской линии Минского метрополитена, расположенная между станциями "Институт культуры" и "Михалово" 
 Грушевка — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Грушевка — деревня Ляховичского района Брестской области
 Грушевка — посёлок Добрушского района Гомельской области
 Грушевка — деревня в Наровлянском районе Гомельской области
 Грушевка — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

Россия

Населённые пункты 
 Грушевка — исчезнувшее село в Хабарском районе Алтайского края.
 Грушевка — село в Волоконовском районе Белгородской области.
 Грушевка — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Грушевка — деревня в Баганском районе Новосибирской области.
 Грушевка — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Грушевка — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Грушевка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.

Реки 
 Грушевка — река в Ростовской области.
 Грушевка — река в Сахалинской области.
 Грушёвка — река в Ставропольском крае.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Грушевка — исчезнувшее село в Белогорском районе.
 Грушевка — село в Городском округе Судак/Судакском городском совете.

Украина 
 Грушевка — село в Ковельском районе Волынской области.
 Грушевка (бывшее Ленинское) — село в Апостоловском районе Днепропетровской области.
 Грушевка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Грушевка — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Грушевка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Грушевка — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Грушевка — село в Первомайском районе Николаевской области.
 Грушевка — село в Березновском районе Ровненской области.
 Грушевка — село в Сарненском районе Ровненской области.
 Грушевка — село в Купянском районе Харьковской области.
 Грушевка — поселок в Скадовском районе Херсонской области.
 Грушевка — село в Глыбокском районе Черновицкой области.
 Грушевка — село в Бахмачском районе Черниговской области.